De Branche Olcott is een verdwenen Antwerpse tak der Belgische Theosofische Vereniging.

Ze werd opgericht in 1925 en verhuisde begin jaren 50 samen met haar bezieler Armand Maclot naar Genk. Deze kunstschilder was in verschillende Antwerpse takken actief geweest. In Genk doofde de tak stilaan uit en verdween  volledig bij zijn overlijden in 1957. Naast het echtpaar Maclot en het echtpaar Colsoulle was ook de kunstenaar Charles Mommens lid.

Olcott